Как Гринч украл Рождество, также Гринч — похититель Рождества ():

 «Как Гринч украл Рождество» — сказка американского писателя Доктора Сьюза (1957).
 Гринч — антропоморфный персонаж, главный герой этой сказки. 
 Адаптации книги:  
 «Как Гринч украл Рождество» — мультфильм Чака Джонса (США, 1966).
 «Гринч — похититель Рождества» — комедийный фильм Рона Ховарда с Джимом Керри в главной роли (США, 2000).
 «Гринч» — полнометражный мультфильм, ремейк кинокомедии (США, 2018).
 «Как Гринч украл Рождество» — мюзикл, впервые поставленный в 1994 году.